Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1926 se dispute à Berkeley du 12 au .

Helen Jacobs remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Baker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Avery Follett et Caroline Swartz.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1926
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1926
Juin 1926